

Codici 
 E5 – codice vettore IATA di Samara Airlines

Musica 
 E5 – accordo musicale di Mi bicordo senza la terza secondo la notazione inglese

Strade 
 E5 – strada europea Greenock (Regno Unito) – Algeciras (Spagna)
 E5 – sentiero della rete sentieristica europea

Altro 
 E5 – robot Honda serie E
 E5 – Un carburante costituito dal 5% di etanolo e dal 95% da combustibili di derivazione fossile
 E5 – chimico cromogenico per lo sviluppo di pellicole B/N (ed usato nelle operazioni di cross processed)